Andes, een bergketen langs de westkust van Zuid-Amerika
 Andes (Antioquia), een gemeente in het Colombiaanse departement Antioquia
 Andes (muziekgroep), een Nederlandstalige popgroep
 Andes (schip, 1983), een Brits containerschip